El Torneig de Båstad 2019, oficialment conegut com a Swedish Open 2019, és una competició tennística jugada sobre terra batuda inclosa dins de les sèries 250 de l'ATP. La 72a edició del torneig es va celebrar entre el 14 i el 21 de juliol de 2019 al Båstad Tennisstadion de Båstad, Suècia.

El xilè Nicolás Jarry va guanyar el primer títol individual del seu palmarès.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial  
 
 

2019
ATP Tour 2019